Слепы́е:
 Люди со значительным нарушением зрения. См. Слепота, Нарушения зрения
 «Слепые» — российская арт-группа
 «Слепые», или «Притча о слепых» — картина Питера Брейгеля Старшего
 «Слепые» — одноактная пьеса Мориса Метерлинка
 Слепые — деревня, Дивеевский район, Нижегородская область, Россия